CarTopSystems
 Cleveland Transit System
 Course to Steer, zie Afkortingen in de navigatie
 CTS (motorfiets), een Brits historisch motorfietsmerk
 CTS (motorfietstechniek), twee technische systemen voor motorfietsen
 Carpaletunnelsyndroom
 Chinese Television System, een Taiwanees televisiestation